Okręty US Navy o nazwie USS  "Goldcrest":
 Pierwszy  był trałowcem. Wszedł do służby w 1940. Przemianowany na "Agate".
 Drugi  był trawlerem. Zbudowany w 1928.
 Trzeci  został zwodowany w 1944.

Goldcrest